G28 peut faire référence à :
 BMW G28, une automobile du constructeur allemand BMW ;
 Glock 28, un pistolet autrichien.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres